A Avenida Isabel é uma avenida localizada na cidade do Rio de Janeiro, no encontro da Rua Felipe Cardoso com o Largo do Bodegão em Santa Cruz.

História

Aberta em 1887, tornou-se uma das melhores e mais importante vias urbanas de Santa Cruz, recebendo calçamento à paralelepípedos. Sua profusa arborização, com a plantação de mangueiras em todo o seu percurso, deu-lhe bela e atraente aparência.

A princípio, foi denominada "Rua da Princesa Isabel". Seu trecho inicial, até o Marco Onze, já foi chamado "Rua do Observatório" e "Conselheiro Miranda Rego", pelo fato de um antigo superintendente ter residido em suas proximidades. Foi a primeira rua de Santa Cruz e do subúrbio a receber iluminação, na época, em posteamento de madeira. A energia vinha do gerador do Matadouro Imperial de Santa Cruz. Ao longo da Avenida Isabel foram, aos poucos, surgindo os casarões de pessoas mais abastadas, muitas funcionários graduados do Matadouro.

Isabel
Santa Cruz (Rio de Janeiro)